Renova FC, háromszoros magyar bajnok, megszűnt női labdarúgócsapat
 FK Renova, makedón labdarúgócsapat
 Renova, a fogaspontyalakúak (Cyprinodontiformes) egyik neme